Fuchsenkapelle steht für:

 Fuchsenkapelle (Ebrach), Landkreis Bamberg, Bayern
 Fuchsenkapelle (Oberbichler), Tirol
 Fuchsenkapelle (Tettenhausen), Landkreis Traunstein, Bayern
 Fuchsenkapelle (Weismain), Landkreis Lichtenfels, Bayern